Рапти Бобани може да се односи на:

 Рапти Бобани (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Рапти Бобани (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ